Jiří Dušek může být:
 Jiří Dušek (astronom) (* 1971) – astronom a ředitel Hvězdárny a planetária Brno, senátor
 Jiří Dušek (herec) (* 1924) – herec
 Jiří Dušek (poslanec ČNR) (* 1945) – politik, poslanec České národní rady
 Jiří Dušek (sochař) (* 1921) – sochař a restaurátor